Вольфганг Паули ()
 Паули, Вольфганг (1900—1958) — австрийский и американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1945 года.

 Вольфганг Паули ()
 Паули, Вольфганг (1876—1934) — румынский шахматный композитор, математик, астроном.

См. также 
 Пауль, Вольфганг (значения)